Fender, société américaine

Patronyme 

 Brian Fender (1934-), cadre universitaire anglais.
 Janet Sue Fender, opticienne et physicienne américaine
 Leo Fender, fondateur de la société de lutherie Fender
 Percy Fender, joueur de cricket international anglais
 Régis Fender, écrivain et voyageur français

Homonymie de patronyme